Basketturneringen vid olympiska sommarspelen 1948 var de andra spelen med basket på programmet. 23 nationer var representerade.

Medaljfördelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Spel om sjuttonde- till tjugotredjeplats

Spel om tjugoförsta- till tjugotredjeplats

Spel om nionde- till sextondeplats

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om första- till åttondeplats

Spel om trettonde- till sextondeplats

Slutställning

1948
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1948
Basket i England